В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1142 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1142 году

 Январь 
 4 января — Клеменция Аквитанская — графиня-консорт Люксембурга (ок. 1075—1086), как жена Конрада I, графиня-консорт Генлерна, как жена Герхарда I
 16 января — Эйлика Саксонская — графиня-консорт Балленштедтская, жена Оттона Богатого, мать Альбрехта Медведя.

 Февраль 
 20 февраля —  — японский поэт

 Апрель 
 21 апреля — Пьер Абеляр (р. 1079) — французский философ (схоласт), теолог и поэт.

 Май 
 2 мая —  — архиепископ Магдебурга (1134—1142)

 Июнь 
 9 июня —  — архиепископ Майнца (1141—1142)
 13 июня — Готфрид II Младший — граф Лувена и ландграф Брабанта (1139—1142), герцог Нижней Лотарингии (как Готфрид VI) (1139—1142)
 25 июня —  — основатель и первый аббат Территориального аббатства Монтеверджине, святой римско-католической церкви
 28 июня — Гиг IV Дофин — граф д’Альбон (1133—1142), впервые назвавшйся Дофином

 Июль 
 27 июля —  — аббат бенедиктинского монастыря, святой римско-католической церкви .

 Август 
 2 августа — Алексей Комнин (сын Иоанна II) старший сын византийского императора Иоанна II Комнина, соправитель отца (византийский император) (1022—1042).

 Декабрь 
 23 декабря —  — французский каноник, субдиакон Нотр-Дам де Пари, дядя и опекун Элоизы, приказавший кастрировать Пьера Абеляра

 Дата неизвестна или требует уточнения 
 Андроник Комнин — второй сын византийского императора Иоанна II Комнина, севастократор Византии
  сельджукский султан Кермана (1101—1142)
 Беатриса де Бурбур — графиня де Гин (1137—1142)
 Гийом I де Бур — князь Галилеи (1120—1142)
  — епископ Рочестера (1137—1142)
 Жилон Парижский — французский кардинал-поэт.
 Жоффруа де Пороэт — виконт де Пороэт (ранее 1114—1142)
 Мейнхард I — князь Горицкий (1122—1142)
  — княгиня-консорт Чехии (1100—1107, 1117—1120) как жена Борживоя II
 Ордерик Виталий — средневековый английский хронист, автор «Церковной истории''», одного из важнейших источников информации об истории Нормандии и Англии конца XI — начала XII века.
 Эгильмар II — граф Ольденбурга (1108—1142). По прямой мужской линии — предок российских императоров, начиная с Петра III.

См. также 
 Список умерших в 1141 году
 Список умерших в 1143 году

1142